Майрамка́н Абылкасы́мова (Абулкасимова; , 7 ноября 1936, Алмалуу, Киргизская АССР — 16 октября 2021) — киргизская поэтесса. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1970). Народный поэт Киргизии (1980).

Биография 
Родилась в селе Алмалуу (ныне — Кеминского района Чуйской области) в семье учителя.

В 1950 году окончила сельскую семилетнюю школу, училась в педучилище при Киргизском женском учительском институте; в 1958 году окончила Киргизский женский педагогический институт им. В. В. Маяковского (сейчас Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева).

С 1958 по 1960 годы работала литературным сотрудником в Ошской областной газете «Ленин жолу» (), в 1960—1962 гг. — преподавателем в Ошском пединституте. С 1962 до 1970 года — в редакции литературно-художественного журнала «Ала-Тоо». В 1964 году была принята в Союз писателей СССР, а в 1970 — в КПСС. В 1970—1972 являлась консультантом Союза писателей по Иссык-Кульской области. Затем вернулась в редакцию журнала «Ала-Тоо» и на протяжении 20 лет (с 1972 по 1992 годы) заведовала отделом поэзии. Затем была редактором еженедельной газеты «Асылзат».

Скончалась 16 октября 2021 года.

Творчество 
Публикуется с 1952 года. Дебютный поэтический сборник (стихи для детей) «Маленьким друзьям» () вышел в 1961 году. За поэму «Говорит памятник» (, 1962) и сборник «Веру в сердце храню» (, 1968, рус. пер. 1968) в 1970 году удостоена Премии Ленинского комсомола.

В 1980 году ей присвоено звание Народный поэт Киргизской ССР. В 1984 году сборник стихотворений «Гүлдөр суу сурайт» («Цветы просят воды») отмечен Государственной премией Киргизской ССР им. Токтогула Сатылганова.

Многие её произведения переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, монгольский, немецкий, польский, французский языки.

Поэтические сборники 
 «Маленьким друзьям» (, 1961)
 «Венера» (, 1962)
 «Этой весной много цветов» (, 1965)
 «Веру в сердце храню» (, 1968)
 «Снежная гора» (, 1970)
 «Отечество» (, 1973)
 «Ты знаешь меня, Отчизна» (, 1973)
 «Неиссякаемая песня» (, 1977)
 «Избранное» (, 1981)
 «Цветы просят воды» (, 1983)
 «Родина всегда в сердце» (, 1987)
 «Заморозки» (, 2001)

Библиография переводов на русский язык

Отзывы 
Оставаясь глубоко национальной, она тем не менее выходит за рамки традиционных поэтических форм. Абылкасымова говорит о своём поколении, о времени и о себе.

Награды 
 Премия Ленинского комсомола (1970)
 Орден «Знак Почёта»
 Государственная премия Киргизской ССР им. Токтогула Сатылганова (1984).
 Орден «Манас» III степени (2005)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Серебряная медаль «В защиту мира»
 Почётными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, Украинской ССР, ЦК ЛКСМ Киргизии.

Примечания 

Народные поэты Киргизии
Члены Союза писателей СССР